Taurachbahn steht für

 Taurachbahn-Gesellschaft m.b.H, ein Eisenbahninfrastruktur- und -verkehrsunternehmen des Club 760
 eine Museumsbahn im Lungau zwischen Tamsweg und Mauterndorf, Abschnitt der Murtalbahn